Nickisch-Rosenegk ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Nickisch-Rosenegk (1836–1895), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Ferdinand von Nickisch-Rosenegk (1836–1904), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Nickisch